Реклама може бити:

 Реклама, 
 Радио реклама, 
 Телевизијска реклама, 
 Маркетинг,

Види још 
 ЕПП